Amphoe Thung Song (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der Südregion von Thailand, etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Geographie 
Amphoe Thung Song liegt im Südwesten der Provinz. Benachbarte Bezirke (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Bang Khan, Thung Yai, Na Bon, Chang Klang, Lan Saka, Ron Phibun, Chulabhorn und Cha-uat der Provinz Nakhon Si Thammarat sowie die Amphoe Huai Yot und Ratsada der Provinz Trang.

Verkehr 

 Streckennetz der SRT (State Railway of Thailand):
 Das Amphoe Thung Song durchquert die Südbahn, die von Bangkok in zwei Ästen zu den Grenzübergängen Padang Besar und Sungai Kolok nach Malaysia führt.
 Vom Bahnhof Thung Song Junction (Thung Song Abzweigung) zweigt von der Südbahn die Zweigstrecke nach Katang ab. Die selten befahrene Eisenbahnstrecke führt über Trang bis hin nach Kantang im Amphoe Kantang (Provinz Trang) direkt an der Mündung des Khlong Trang in die Andamanensee.

Sehenswürdigkeiten 
Im Amphoe Thung Song liegen mehrere Nationalparks:
 Der Nationalpark Namtok Yong () mit etwa zwölf Wasserfällen und spektakulären Aussichtspunkten, wie zum Beispiel der 1350 m hohe Yod Khao Men ().
 Der Nationalpark Khao Nan () ist 436 km² groß, mit 1438 m ist der Khao Nan Yai der höchste Berg des Parks. Auch hier bieten sich zahlreiche Wasserfälle und Höhlen.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Thung Song ist in 13 Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 125 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Thung Song () ist eine Stadt (Thesaban Mueang) im Landkreis, sie besteht aus dem gesamten Tambon Pak Phraek.

Daneben gibt es vier Kleinstädte (Thesaban Tambon):
 Thi Wang () besteht aus dem ganzen Tambon Thi Wang.
 Chamai () besteht aus dem ganzen Tambon Chamai.
 Tham Yai () besteht aus dem ganzen Tambon Tham Yai.
 Kapang () besteht aus dem ganzen Tambon Kapang.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Thung Song von amphoe.com (in thailändischer Sprache)
 Der Khao Nan Nationalpark (Informationen der thailändischen Nationalpark-Verwaltung – in englischer Sprache)
 Der Namtok Yong Nationalpark (Informationen der thailändischen Nationalpark-Verwaltung – in englischer Sprache)

Thung Song